Файстенау () — коммуна в Австрии, в федеральной земле Зальцбург. 

Входит в состав округа Зальцбург.  . Официальный код  —  50 311.

Население

Политическая ситуация 
Бургомистр коммуны — Хуберт Эбнер (АНП) по результатам выборов 2004 года.

Совет представителей коммуны () состоит из 19 мест.

 АНП занимает 10 мест.
 АПС занимает 5 мест.
 СДПА занимает 4 места.

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница

Общины земли Зальцбург